Cayo Julio Julo puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Cayo Julio Julo.— Tribuno consular en los años 408 y 405 a. C.
 Cayo Julio Julo (cónsul 489 a. C.).— Cónsul en el año 489 a. C.
 Cayo Julio Julo (cónsul 482 a. C.).— Cónsul en el año 482 a. C. y decenviro.
 Cayo Julio Julo (cónsul 447 a. C.).— Cónsul en el año 447 a. C.
 Cayo Julio Julo (dictador).— Dictador en el año 352 a. C.